Ма́рсель Шмéльцер (; род. 22 января 1988 года, Магдебург, ГДР) — немецкий футболист, левый защитник. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года в составе сборной Германии.

Клубная карьера 
Футболом Марсель начал заниматься в своём родном городе, тренируясь сначала в «Фортуне», а затем — в «Магдебурге». В 17 лет Шмельцера заметили скауты дортмундской «Боруссии», после чего футболиста пригласили в молодёжную команду клуба.

В 2008 году Марсель подписал с «Боруссией» профессиональный контракт. 16 августа он дебютировал в Бундеслиге, сыграв в выездном матче первого тура против леверкузенского «Байера», закончившемся победой дортмундцев со счётом 3:2. Шмельцер появился на поле на 78-й минуте, заменив Деде.

В своём первом сезоне в «Боруссии» Марсель провёл всего 12 матчей, а во втором, уже будучи игроком основы, — 28.

24 октября 2012 года в третьем туре Лиги чемпионов Шмельцер забил победный гол в ворота мадридского «Реала» на 64-й минуте матча. Встреча завершилась победой «Боруссии» со счётом 2:1.

25 апреля 2016 года футболист подписал новый контракт с «Боруссией» до 2021 года.

В августе 2016 года после ухода Матса Хуммельса Шмельцер стал капитаном команды.

Карьера в сборной 
Марсель Шмельцер дебютировал в составе молодежной сборной Германии (до 21 года) 31 марта 2009 года. 17 ноября 2010 года он сыграл свой первый матч за национальную сборную на международной арене — против сборной Швеции (0:0). 

Шмельцер также участвовал в отборочных матчах сборной на Чемпионат мира по футболу 2014 года. 8 мая 2014 года он вошел в предварительный список состава сборной на мундиаль, однако 2 июня он был исключен из окончательного состава.

Достижения 
 «Боруссия» (Дортмунд)
 Чемпион Германии (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Германии: 2012
 Обладатель Суперкубка Германии (3): 2013, 2014, 2019
 Итого: 5 трофеев

 Сборная Германии
 Чемпион Европы по футболу среди молодёжных команд: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд